Михаил Николаевич Кормилицын (1835—1892) — вологодский губернатор, . Дед Н. М. Любимова, прапрадед О. Б. Любимовой.

Биография 
Родился в Москве  года. После окончания Московского университета, в 1858 году поступил на службу делопроизводителем в канцелярию московского гражданского губернатора. В сентябре 1860 года был назначен членом от правительства в мировые съезды Рязанского, Спасского и Касимовского уездов. Уже летом 1861 года по болезни был вынужден оставить эту должность. После возвращения на службу получил назначение директором Рязанского губернского комитета о тюрьмах, был произведён в коллежские секретари. Однако по болезни опять был вынужден уйти. В дальнейшем он был избран сначала участковым судьей Сапожковского уезда Рязанской губернии, затем был назначен членом Рязанского окружного суда, а потом стал мировым судьёй.

В 1876 году занял должность директора народных училищ Рязанской губернии. Был награждён орденом Св. Станислава 2-й степени (22.12.1878). В 1882 году произведён в действительные статские советники и 3 декабря был назначен вологодским губернатором. На новой должности он продолжал обращать большое внимание на развитие народного образования — при нём был открыт первый музей в губернии — Петровский домик; особо отмечалась его деятельность по развитию церковных школ. Губернией он управлял почти 10 лет, скоропостижно скончавшись  года.

Был женат на дочери Н. А. Болдарева, Александре (1850—1904). В Вологде в 1883 году у них родилась младшая дочь Елена, ставшая позже матерью Н. М. Любимова.

Примечания

Литература 
 Кудряшов А. Ген успеха // газета Премьер. — № 3 (1156). — 28 января 2020. — Вологда.

Вологодские губернаторы